

Cinema 
 You Only Live Once (1937), filme de drama criminal americano
 Man lebt nur einmal (1952), comédia cinematográfica alemã
 Sólo se vive una vez (2017), filme de ação argentino

Música 
 You Only Live Once (canção de The Strokes), de 2006
 You Only Live Once (canção de Suicide Silence), de 2011

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música